António Moniz ist der Name folgender Personen:

* António Moniz de Macedo, portugiesischer Kolonialverwalter
 António Egas Moniz (1874–1955), portugiesischer Neurologe und Politiker